Ивлево — название населённых пунктов в России:

 Ивлево — деревня в Холмогорском районе Архангельской области
 Ивлево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
Ивлево — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Ивлево — деревня в Дмитровском районе Московской области, Большерогачёвское сельское поселение.
 Ивлево — деревня в  Дмитровском районе Московской области, городское поселение Яхрома.
 Ивлево — деревня в городском округе Подольск Московской области.
 Ивлево — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
Ивлево — деревня в Тарском районе Омской области, упразднена в 1981 г.
 Ивлево — деревня в Невельском районе Псковской области.